Пьер Робер:
 Робер, Пьер Франсуа Жозеф (Pierre-François-Joseph Robert; 1762—1826) — французский юрист и журналист, член Конвента.
 Робер, Пьер Шарль (Pierre-Charles Robert, 1812—1887) — французский нумизмат.
 Примечания